Die Mestaruussarja 1969 war die 39. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 27. April bis 5. Oktober ausgespielt. Meister wurde Kokkolan Palloveikot vor Kuopion PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Hannu Lamberg (Kokkolan Palloveikot) und Pekka Talaslahti (HJK Helsinki) wurden mit jeweils 22 Toren Torschützenkönige der Saison 1969.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 8. Oktober 1969 im Olympiastadion Helsinki zwischen Haka Valkeakoski und Tapion Honka statt. Valkeakoski gewann 2:0.

Internationales Abschneiden 
Kokkolan Palloveikot qualifizierte sich als Meister für den Europapokal der Landesmeister 1970/71, Pokalsieger Haka Valkeakoski nahm am Europapokal der Pokalsieger 1970/71 und Ilves-Kissat Tampere am Messepokal 1970/71 teil:

 Meister Kokkolan Palloveikot (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:9 und 0:5 gegen  Celtic Glasgow
 Ilves-Kissat Tampere (Messepokal)
 1. Runde: 4:2 und 0:3 gegen  SK Sturm Graz
 Pokalsieger Haka Valkeakoski (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:9 und 1:2 gegen  ZSKA Sofia

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1969
1969